Prato puede hacer referencia a:

 Prato (Toscana), la capital de la provincia de Prato en la región de la Toscana, Italia.
 Provincia de Prato, una provincia de la región de la Toscana, Italia.
 Prato (Tesino) una comuna suiza del cantón del Tesino, situada en el distrito de Leventina.